Dissomphalus — род ос-бетилид из семейства Bethylidae (Chrysidoidea, Hymenoptera). Более 420 видов.

Распространение 
Повсеместно (кроме Австралии и Антарктиды): Афротропика, Неарктика, Неотропика, Ориентальная область, Палеарктика.

Описание 
Мелкого и среднего размера осы-бетилиды (1-7 мм), отличающиеся тергальным выступами, названными вентральными и дорзальными ламинами (вентральный рамус и дорзальное тело; Evans, 1954). Усики самок и самцов 13-члениковые. Нижнечелюстные щупики самцов 5-члениковые, нижнегубные состоят из 3 сегментов (у самок обе пары щупиков короткие 1-2-члениковые). 2-й абдоминальный тергит самцов с парой вмятин, выступов, туберкул или иных модификаций. Мезоплевры самок очень мелкие на дорзальном виде, проподеум почти параллельносторонний. Птеростигма на крыльях самцов отчётливая. Характерен половой диморфизм: самки бескрылые, самцы крылатые (оцеллии развиты). Голени без шипов; переднеспинка кзади суживается; голова примерно вдвое шире груди; мандибулы тонкие, глаза мелкие. Паразитоиды личинок насекомых. Вид  из Южной Америки мирмекофил у кочевых муравьёв . Вид  также обнаружен рядом с колонией муравьёв , где, предположительно, ищут и паразитируют на жуках-мирмекофилах. Другие виды обнаруживаются в гнилой древесине, почве.

Систематика 
Крупнейший род ос-бетилид, включающий более 420 видов. Из них более 287 это американские таксоны (278 — неотропические), хотя ещё в 1990 году их было только 50 видов (в каталоге Gordh & Moczar, 1990). В 1999—2021 годах (Azevedo, 1999a, 1999c, 2000, 2001, 2003…2021) было описано дополнительно около 150 новых видов и выделено 35 групп. Род был впервые выделен в 1893 году американским энтомологом Уильямом Эшмидом (1855—1908).

 Dissomphalus proximus (=Ecitopria proxima Kieffer; Испания, Сардиния)
 Dissomphalus xanthopus Ashmead 

 D. microtuberculatus Azevedo, 1999; D. bicavatus Evans, 1979; D. bispinulatus Evans, 1969; D. brasiliensis Kieffer, 1910; D. caviclypeus Evans, 1969; D. cornutus Evans 1964; D. dumosus, Evans, 1966; D. fungosus Evans, 1979; D. gilvipes Evans, 1979; D. incomptus Evans, 1964; D. infissus Evans, 1969; D. mendicus Evans, 1969; D. microstictus Evans, 1969; D. mirabilis Evans, 1966; D. nanellus Evans, 1969; D. napo Evans, 1979; D. plaumanni Evans, 1964; D. punctatus (Kieffer, 1910); D. puteolus Evans, 1969; D. rufipalpis Kieffer, 1910; D. xanthopus Ashmead, 1893

 D. alticlypeatus Azevedo, 2003, D. bicerutus, D. cervoides, D. conicus, D. contractus, D. curviventris, D. laticephalus, D. lobicephalus, D. mandibulatus, D. manus, D. thysanus, D. filus, D. truncatus, D. umbilicus, D. spinosus, D. vampirus, D. hemisphaericus, D. ferocus, D. undatus, D. gordus, D. latimerus, D. guttus, D. strabus — … 23 новых видов из Неотропики (Azevedo, 2003)

 D. inclinatus Azevedo, 2006; D. divisus, D. distans, D. crassus, D. filiformis, D. inflexus, D. spissus, D. firmus, D. setosus, D. tubulatus, D. differens, D. lamellatus, D. fimbriatus, D. magnus, D. trilobatus, D. amplifoveatus, D. personatus, D. excellens, D. peculiaris, D. bahiensis, D. amplexus, D. elegans, D. amplus spp. nov. — … 23 новых видов из Неотропики (Redighieri, Azevedo, 2006)

 D. inclinatus Redighieri & Azevedo, 2006, ...23 новых видов 

 D. balteus Alencar & Azevedo, 2008, D. divaricatus, — D. forceps — D. incurvatus — D. microstictus — D. osseus — D. paululus — D. perparvus — D. perturbatus — D. perventriosus — D. pilus — D. refertus — D. signatus — D. uncus … 13 новых видов из Неотропики (Alencar & Azevedo, 2008)

 D. epitus Mugrabi & Azevedo, 2013, ...24 новых видов
 D. botocudus Colombo & Azevedo, 2016, D. fredi, D. tupinikim, D. guarani, D. congo, D. rosangelae, D. w-aedeagus, D. amana, D. potyra, D. pyata, D. clovisi, D. kuara, D. miriamae, D. cacirus, D. mirim, D. secretus, D. caparao, D. capixaba, D. ibirapitanga, D. purius, D. taiabocu … 21 новый вид из Неотропики (Colombo & Azevedo, 2016).

 D. abarus Brito & Azevedo, 2017, D. afestus, D. arbeius, D. ardonius, D. areius, D. aretisus, D. arteobius, D. arteus, … 31 новый вид (Brito & Azevedo, 2017).
 D. acutipupu Colombo & Azevedo, 2018, ...18 новых видов
 Dissomphalus oksanae Fadeev, 2022 (Краснодарский край, Россия)

Примечания

Литература 
 Azevedo C.O. (2010) Review of Afrotropical Dissomphalus (Hymenoptera, Bethylidae), with emphasis on genitalia. Journal of Afrotropical Zoology, 6, 9-22.
 Azevedo C.O. (2021) Species-group organization of the Pan-American Dissomphalus (Hymenoptera, Bethylidae). Revue suisse de Zoologie, 128 (2), 399—424. https://doi.org/10.35929/RSZ.0053
 Azevedo C.O., Colombo W.D., Alencar I.D.C.C., Brito C.D. de & Waichert C. (2016) Couples in phoretic copulation, a tool for male-female association in highly dimorphic insects of the wasp genus Dissomphalus Ashmead (Hymenoptera: Bethylidae). Zoologia, 33 (6), e20160076, 1-7. https://doi.org/10.1590/S1984-4689zool-20160076
 Evans H.E. (1955 [1954]) The North American species of Dissomphalus (Hymenoptera, Bethylidae). Proceedings of the Entomological Society of Washington, 56, 287—309.
 
 
 Monjardim M., Azevedo C.O. & Fagundes V. (2020) DNA barcoding and hypopygium shape support delimitation of sympatric Dissomphalus species (Hymenoptera, Bethylidae) from the Atlantic rainforest. ZooKeys, 959, 87-97. https://doi.org/10.3897/zookeys.959.53737
 Mugrabi D.F. & Azevedo C.O. (2016) Description of 91 new species of Dissomphalus Ashmead (Hymenoptera: Bethylidae) from New Guinea Island and surrounded areas. In: Robillard T., Legendre F., Villemant C. & Leponce M. (Eds.), Insects of Mount Wilhelm, Papua New Guinea. Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, pp. 451—564. [Mémoires du Muséum national d’Histoire naturelle; 209]
 Redighieri E.S., Azevedo C.O. 2004. New species and notes on Dissomphalus (Hymenoptera, Bethylidae) from Estação Biológica de Santa Lúcia, Santa Teresa, ES, Brazil. iheringia, Série Zoológica 94: 329—333. https://doi.org/10.1590/s0073-47212004000300018

Ссылки 
 
Бетилиды
Роды перепончатокрылых